Seckel ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Seckel (1910–2007), deutscher Kunsthistoriker
 Emil Seckel (1864–1924), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
 Helmut Paul George Seckel (1900–1960), deutsch-amerikanischer Mediziner

Siehe auch:
 Säckel
 Seckel-Syndrom